Драфт НХЛ 1989 года состоялся 17 июня 1989 года в американском городе Блумингтон, штат Миннесота, на арене «Метрополитан Спортс Сентр» — домашней арене клуба «Миннесота Норт Старс». Под первым номером был выбран шведский нападающий Матс Сундин. Всего было выбрано 18 советских хоккеистов, из которых 12 провели хотя бы один матч в НХЛ. Сергей Фёдоров, выбранный в четвёртом раунде клубом «Детройт Ред Уингз», является рекордсменом среди российских хоккеистов по многим показателям, в том числе по количеству очков, голов, передач в регулярных чемпионатах НХЛ и в играх плей-офф за карьеру.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)

Раунд 1 

 1. «Торонто» получил два выбора в первом раунде (12 и 21 общий) от «Филадельфии» в обмен на вратаря Кена Реггета 6 марта 1989 года.
 2. «Монреаль» получил выбор в первом раунде от «Рейнджерс» в обмен на выбор в первом раунде (20 общий) и нападающего Криса Нилана 27 января 1988 года.
 3. «Эдмонтон» получил выбор в первом раунде, выборы в первых раундах драфтов 1991 и 1993 года, нападающих Джимми Карсона и Мартина Желина и денежную компенсацию (15 миллионов долларов) от «Лос-Анджелеса» в обмен на нападающих Уэйна Гретцки и Майка Крушельницки и защитника Марти Максорли 9 августа 1988 года.
 «Нью-Джерси» получили выбор в первом раунде от «Эдмонтона» в обмен на защитника Кори Фостера 17 июня 1989 года.
 4. «Рейнджерс» получил выбор в первом раунде и нападающего Криса Нилана от «Монреаля» в обмен на выбор в первом раунде (13 общий) 27 января 1988 года.
 5. «Филадельфия» получила выбор в первом раунде и выбор в третьем раунде драфта 1988 года от «Калгари» в обмен на защитника Брэда Маккриммона 26 августа 1988 года.
 «Торонто» получил два выбора в первом раунде (12 и 21 общий) от «Филадельфии» в обмен на вратаря Кена Реггета 6 марта 1989 года.

Раунд 2 

 1. «Калгари» получил выбор во втором раунде от «Торонто» в обмен на защитника Роба Ремеджа 16 июня 1989 года.
 2. «Монреаль» получил выбор во втором раунде, нападающего Жослена Лемье и вратаря Даррелла Мэя от «Сент-Луиса» в обмен на нападающего Сержио Момессо и вратаря Венсана Риндо 9 августа 1988 года.
 3. «Сент-Луис» получил выбор во втором раунде от «Хартфорда» в обмен на выбор в третьем раунде (52 общий) и защитника Шарля Буржуа 8 марта 1988 года.
 4. «Филадельфия» получила выбор во втором раунде и защитника Челля Самуэльссона от «Рейнджерс» в обмен на вратаря Боба Фроза 18 декабря 1986 года.
 5. «Вашингтон» получил выбор во втором раунде и защитника Калле Юханссона от «Баффало» в обмен на выбор в шестом раунде драфта 1991 года, вратаря Клинта Маларчука и защитника Гранта Ледьярда 6 марта 1989 года.
 6. «Рейнджерс» получили выбор во втором раунде и нападающего Бобби Карпентера от «Вашингтона» в обмен на нападающих Роберта Кроуфорда, Келли Миллера и Майка Ридли 1 января 1987 года.

Раунд 3 

 6. «Хартфорд» получил выбор в третьем раунде и защитника Шарля Буржуа от «Сент-Луиса» в обмен на выбор во втором раунде (31 общий) 8 марта 1988 года.

Раунд 4 

 3. «Квебек» получил выбор в четвёртом раунде от «Нью-Джерси» в обмен на защитника Томми Альбелина 12 декабря 1988 года.

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Раунд 8

Раунд 9

Раунд 10

Раунд 11

Раунд 12

Итоги драфта 
Всего на драфте было выбрано 252 хоккеиста из 7 стран. Среди европейских стран наибольшее представительство у СССР, хотя первый советский хоккеист был выбран только в четвёртом раунде.

Под общим 238 номером был выбран советский хоккеист Хельмут Балдерис, к тому времени уже завершивший карьеру. На момент драфта ему было 36 лет, и он является самым возрастным задрафтованным хоккеистом. Ради игры в НХЛ Балдерис возобновил карьеру игрока, хотя и провёл там всего 26 игр.

Данные приведены согласно nhl.com

Примечания

Ссылки 
Драфт 1989 на hockeydb.com

Драфты НХЛ